Comilla (zila), een zila (district) van Bangladesh.
 Comilla (stad), de hoofdstad van dit district.